«Twilight of the Thunder God» — сьомий студійний альбом шведського гурту «Amon Amarth». Випущений 17 вересня 2008 року.

Список композицій 

 «Twilight of the Thunder God» − 4:09
 «Free Will Sacrifice» − 4:09
 «Guardians of Asgaard» − 4:23
 «Where Is Your God?» − 3:11
 «Varyags of Miklagaard» − 4:18
 «Tattered Banners and Bloody Flags» − 4:30
 «No Fear for the Setting Sun» − 3:54
 «The Hero» − 4:02
 «Live for the Kill» (feat. Apocalyptica) − 4:10
 «Embrace of the Endless Ocean» − 6:44

Бонусний диск 
 «Intro»
 «Valhall Awaits Me»
 «Runes to My Memory»
 «Cry of the Black Birds»
 «Asator»
 «Pursuit of Vikings»
 «Fate of Norns»
 «Without Fear»
 «With Oden on Our Side»
 «Where Silent Gods Stand Guard»
 «An Ancient Sign of Coming Storm»
 «Victorious March»
 «Death in Fire»

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт гурту 

Альбоми Amon Amarth
Англомовні музичні альбоми